Еленовский:
 Еленовский — посёлок в Агрызском районе Татарстана Российской Федерации

Еленовский — фамилия:
 Еленовский, Лазар — министр обороны Республики Македония с 2006 по 2008 год.